Беспалово — село в Усть-Пристанском районе Алтайского края. Входит в состав Усть-Пристанского сельсовета.

География 
Расположено на берегах реки Малая Барчиха (левый приток Чарыша). Абсолютная высота — 146 метров над уровнем моря.

История 
Основано в 1843 году. В 1926 году в Беспалово имелось 206 хозяйств и проживало 1030 человек (495 мужчин и 535 женщин). В национальном составе населения того периода преобладали русские. Действовала школа I ступени. В административном отношении являлось центром Беспаловского сельсовета Пристанского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 98 %.

Примечания 

Населённые пункты Усть-Пристанского района